Fridrich Vilém Nasavsko-Weilburský někdy zvaný také jako Bedřich Vilém (25. října 1768, Haag – 9. ledna 1816, Weilburg) byl vládce Nasavsko-Weilburského knížectví a od roku 1806 i princ nasavský. Následníkem mu byl prvorozený syn Vilém, někdy také zvaný jako Vilém I.

Rodina 

Fridrich Vilém byl první přeživší syn Karla Kristiána Nasavsko-Weilburského a jeho manželky Karolíny Oranžsko-Nasavské. Byl sice až třetím synem, jeho bratr Jiří Vilhelm Belgikus ale zemřel ve dvou letech a Vilhelm Karl Ludvík Flamand v devíti letech. Později se mu ještě narodil bratr Karl Fridrich Vilhelm. Karel Kristián měl celkem se svojí manželkou 15 dětí.

Fridrichovými prarodiči z otcovy strany byli Karel August Nasavsko-Weilburský a Augusta Bedřiška Nasavsko-Idsteinská. Z matčiny strany to byli Vilém IV., princ oranžský, a jeho manželka Anna Hannoverská, Princess Royal. V jeho rodokmenu bychom proto našli poměrně známá jména, například Jan Vilém Friso nebo Jiří II.

Život 
Fridrich Vilém se narodil v roce 1768 v Haagu.

V roce 1793 obsadila nepřátelská vojska nedaleké Mainz a krátce po tom byl Fridrich Vilém nucen otéct z Nasavska-Weilburska na hrad Kirchheimbolanden a později ještě do rezidence Bayrueth. Po smrti otce Karla Kristiána zdědil veškeré jeho tituly i nemovitosti.

V roce 1806 začal Fridrich Vilém vládnou společně s jeho bezdětným bratrancem Fridrichem Augustem. Již v té době nikdo nepočítal s tím, že by Fridrich August zplodil dědice. Po smrti Fridricha Augusta pak zdědil i jeho tituly, jelikož Fridrich August žádné mužské potomky neměl. Ve věku 47 let Fridrich Vilém nešťastně spadl ze schodů a zemřel. Jeho veškeré tituly zdědil Fridrich August, ani ten si jich ale neužil dlouho a několik měsíců po jejich nabití také zemřel. Dědicem se stal syn Vilém.

Manželství a potomci 
Dne 31. července 1788 v Hachenburgu se Fridrich Vilém oženil s Luisou Isabelou z Kirchbergu (1772–1827). Fridrichovi bylo tehdy dvacet let a nevěstě šestnáct, sám ženich v té době byl pouze dědicem, jeho otec zemřel několik měsíců po svatbě.

Fridrich Vilém a Luisa Isabella měli čtyři děti:
 Vilém (14. června 1792 – 20. srpna 1839), nasavský vévoda od roku 1816 až do své smrti
 ⚭ 1813 Luisa Sasko-Hildburghausenská (28. ledna 1794 – 6. dubna 1825)
 ⚭ 1829 Pavlína Württemberská (25. února 1810 – 7. července 1856)
 Augusta Luisa Vilemína (5. ledna 1794 – 11. dubna 1796)
 Jindřiška (30. října 1797 – 29. prosince 1829), ⚭ 1815 Karel Ludvík Rakousko-Těšínský (5. září 1771 – 30. dubna 1847), rakouský arcivévoda, kníže těšínský
 Fridrich Vilém (15. prosince 1799 – 6. ledna 1864), ⚭ 1840 Anna Ritter Edle von Vallyemare (21. června 1802 – 19. července 1864)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Nasavsko-weilburská dynastie
Narození v roce 1758
Úmrtí v roce 1816
Muži
Úmrtí 9. ledna
Narození 25. října
Narození v Haagu